Густаво Адольфо Дудамель Рамирес (; род. 26 января 1981, Баркисимето) — венесуэльский дирижёр.

Ранние годы 
Отец Дудамеля, тромбонист, руководил музыкальной группой, игравшей сальсу. Дудамель прошёл через разветвлённую венесуэльскую систему музыкального образования (El Sistema), создатель которой Хосе Антонио Абреу в 2008 г. был удостоен Премии Гленна Гульда за выдающийся вклад в развитие музыки. Первоначально Дудамель обучался игре на скрипке, затем также композиции, а с 1995 г. — дирижированию, под руководством сперва Родольфо Сальимбени, а затем самого Абреу. В 1999 г. 18-летний Дудамель был утверждён музыкальным руководителем Молодёжного оркестра Венесуэлы имени Симона Боливара. Годом позже вместе с оркестром Дудамель осуществил успешную гастрольную поездку по Германии.

Музыкальная карьера 
В 2004 г. Дудамель выиграл первый Международный конкурс дирижёров имени Густава Малера в Бамберге. За этим достижением последовала победа в конкурсе Дирижёрской академии, в награду Дудамель получил возможность недельного мастер-класса у Курта Мазура и Кристофа фон Донаньи. За участие в Бетховенском фестивале в Бонне Дудамель был удостоен впервые учреждённой награды — Бетховенского кольца. По приглашению Донаньи Дудамель в 2005 г. дирижировал оркестром Филармония, в том же году дебютировал с Лос-Анджелесским филармоническим и Израильским филармоническим, подписал контракт со звукозаписывающей компанией Deutsche Grammophon, один из руководителей которой Богдан Рошчич заявил, что Дудамелю предстоит быть «доминирующей фигурой на мировой музыкальной сцене в ближайшие 30 лет». Наконец, в 2005 г. Дудамель в последний момент заменил заболевшего Нееме Ярви в выступлении с Гётеборгским симфоническим оркестром на концерте БиБиСи-Промс — в более юном возрасте концертами в этом знаменитом цикле руководили только два дирижёра — Дэниел Хардинг и Саймон Рэттл, на второго Дудамель был похож даже внешне (Рэттл высоко оценил искусство Дудамеля и, в частности, по его приглашению побывал в Венесуэле, выступив с дудамелевским Молодёжным оркестром Венесуэлы). Этот концерт, несмотря на то, что критика проявила определённую сдержанность в его оценке, отозвался, с одной стороны, приглашением Дудамеля к руководству шведским оркестром, который он возглавил в 2007 г., а с другой — приглашением Молодёжного оркестра Венесуэлы имени Симона Боливара и Дудамеля во главе с ним для участия в БиБиСи-Промс 2007 года, где в их исполнении прозвучали Десятая симфония Шостаковича, Симфонические танцы из «Вестсайдской истории» Леонарда Бернстайна и произведения латиноамериканских композиторов: как отмечал рецензент, по окончании концерта «публика приветствовала музыкантов с пылом, обычно приберегаемым для рок-фестивалей»; подводя итоги состоявшего из почти 70 концертов цикла, та же Уна-Фрэнсес Кларк писала:
Из всех концертов БиБиСи-Промс этого сезона больше всего разговоров вызвал пламенный молодой дирижёр Густаво Дудамель и Молодёжный оркестр Венесуэлы имени Симона Боливара, чьи безграничные энтузиазм и полнокровность, быть может, выявили самую суть БиБиСи-Промс. Юные музыканты показали, насколько доступной и приносящей радость может быть классическая музыка, и никто, от совершенного дилетанта до учёного знатока, не мог устоять перед поднятой ими бурей воодушевления.

В ноябре 2006 г. Дудамель дебютировал в миланской Ла Скала с моцартовским «Дон Жуаном»; среди других значительных событий в его карьере 2006—2007 гг. — выступление с Венским филармоническим оркестром на фестивале в Люцерне, концерты с Сан-Францисским симфоническим оркестром и Чикагским симфоническим оркестром, концерт к 80-летию Папы Римского Бенедикта XVI 16 апреля 2007 г. с Симфоническим оркестром Штутгартского радио и скрипачкой Хилари Хан, на котором присутствовали сам Папа и многие другие католические иерархи. В том же апреле 2007 г. было объявлено, что Дудамель подписал пятилетний контракт с Лос-Анджелесским филармоническим оркестром; 4 октября 2009 года состоялся первый концерт Дудамеля в качестве руководителя этого коллектива. В 2015 году Дудамель дирижировал как для открытых, так и для конечных титров по поручению известного композитора фильма Джона Уильямса официального саундтрека к фильму и фильма «Звёздные войны: Пробуждение силы». Дирижировал новогодним концертом Венского филармонического оркестра-2017.

Дискография 
Дискография Дудамеля пока не столь внушительна, как концертная история, однако записанные им с Молодёжным оркестром Венесуэлы Пятая симфония Малера и Пятая и Седьмая симфонии Бетховена, а также Концерт для оркестра Бартока (с концерта в Лос-Анджелесе с Лос-Анджелесским филармоническим) получили высокую оценку . Введён в Зал славы журнала Gramophone.

Конфликт с правительством 

4 мая 2017 года написал открытое письмо президенту Мадуро, с призывом прекратить расправы над демонстрантами оппозиции: 
Кровопролитие нельзя ничем оправдать. Нужно прекратить игнорировать справедливые требования людей, задавленных невыносимым кризисом. [...] Я настоятельно призываю президента и правительство нашей страны одуматься и прислушаться к голосу народа Венесуэлы.

18 августа 2017 года, выступая по национальному телевидению, президент Мадуро заявил, что Дудамель был обманом втянут в критику правительства, которое, по словам Мадуро, поддерживало его на протяжении многих лет.

21 августа 2017 года правительство Венесуэлы отменило гастроли в США Дудамеля и    национального молодежного оркестра. Гастроли по четырём крупных городам США планировались на сентябрь того же года. Оркестр из 180 исполнителей готовился к гастролям на протяжении трех месяцев.

См. также
 Моцарт в джунглях

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт  
 «Густаво Великий» : программа «60 минут» американской телекомпании CBS, 17 февраля 2008 (видео и транскрипт) 

Дирижёры Венесуэлы
Скрипачи Венесуэлы
Академические музыканты Венесуэлы
Родившиеся в 1981 году
Родившиеся 26 января
Зал славы Gramophone
Персоналии по алфавиту
Дирижёры по алфавиту
Лауреаты премии Echo Klassik
Лауреаты премии журнала Gramophone
Почётные доктора Гётеборгского университета